Калиопи (арум. Kaliopi Bukle, ) — македонская художница, вокальный переводчик, композитор и автор песен. У себя на Родине её часто называют «Поп-Дива» или «Королева македонской поп-музыки». Это довольно известная певица одной из республик бывшей Югославии, хиты которой находились в верхних строчках хит-парада в восьмидесятых. В Северной Македонии к Калиопи относятся, как к выдающемуся художнику мирового уровня, которая, несмотря на выдающиеся вокальные способности в рамках поп-музыки, в свободное время пишет музыку для кино, театра и балета.

Представительница Македонии на Евровидении в 2012 и 2016 годах.

Биография 
Родилась 28 декабря 1966 года в семье македонки и арумына. Начала петь с 10 лет, приняв в 1976 году участие на фестивале «Златно Славејче», исполнив свою первую песню «Мојата учителка». Через два года юная певица уже выступала с гастролями в Чехословакии, Австрии и Югославии. Дебютный сингл — «Томи» — Калиопи выпустила в 1984 году.

В дальнейшем исполнительница, принимая участие в музыкальных фестивалях, и выступая с гастролями в ряде стран Европы (включая СССР), она становилась всё более популярной в Югославии. С 1986 по 1989 гг. Калиопи выступала вместе со своей собственной поп-рок группой «Kaliopi», а вскоре переехала в Швейцарию со своим мужем Ромео Грил, бывшим солистом в её группе. После переезда в другую страну Калиопи ненадолго закончила музыкальную карьеру, вернувшись в шоу-бизнес только в 1996 году. В 2000 году основала свой собственный лейбл звукозаписи — «Kaliopi Music Production».

Сейчас Калиопи — одна из популярнейших македонских певиц. К настоящему моменту на её счету 11 альбомов, 49 синглов, а также более двадцати наград в области музыки, некоторые из которых — государственного уровня.

В 2012 году Калиопи Букле была выбрана при помощи внутреннего отбора как представительница Македонии на конкурсе песни Евровидение 2012, который состоялся в городе Баку. 17 января была выбрана конкурсная песня «Црно и бело». Стоит отметить, что это вторая попытка артистки покорить конкурс — в 1996 году она выиграла национальный отбор, и могла бы стать первой представительницей Македонии на Евровидении, однако из-за непрохождения квалификационного раунда её участие так и не состоялось. На Евровидение 2012, во втором полуфинале, заняла 9-ое место, получив 53 балла. В финале конкурса Евровидение 2012 заняла 12-ое место, получив 71 балл. Тогда Калиопи показала лучший результат своей страны за всю историю участия Македонии в конкурсе песни Евровидение. Он оставался таким до 2019 года, когда страна заняла 7 место в финале с 305 баллами.

24 ноября 2015 года было объявлено, что Калиопи снова представит Македонию на Евровидении 2016 года. На конкурсе она выступила восьмой в полуфинале с песней «Дона», но не смогла повторить результат: заняв 11 место, не прошла финал.

Дискография 
 Калиопи (1986)
 Роџени (1987)
 Обои ме (1999)
 Ако денот ми е ноќ (2001)
 Најмила — Live and Unreleased (2002)
 Не ми го земај времето (2003)
 Ме, Исадора (2005)
 The Best Of (2007)
 Желим ти реци (2008)
 Oblivion (2009)
 Порака (2010)
 Crno I Belo — single (2012)
 Vucica — single (2012)
 Melem — single (2012)
 Melem (альбом) (2013)
 Presuda — single (2018)
 Hajde da pjevamo — single (2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Калиопи как участница Евровидения 2016 

Участники «Евровидения-2012»
Участники «Евровидения-2016»
Представители Северной Македонии на «Евровидении»